Sasami Masaki Jurai (柾木砂沙美樹雷 Masaki Sasami Jurai) es un personaje ficticio de la serie de anime Tenchi Muyō!, incluyendo varias reapariciones.

En varias series, Sasami es la hermana menor de Ayeka, y también es la princesa de Jurai. Sin el grupo familiar, Sasami ocupa el lugar de la hermana menor y madre. Ella es la más responsable del grupo de chicas, y cuida mucho a su hermana mayor. 

Sus activtudes varían acorde la situación en que esté. En los OVAs, es más madura que en la serie, pero a su vez, es más agresiva en la serie de televisión.

Tenchi Muyō! Ryo-Ōki 
En la serie original Sasami, junto a Ayeka, son las hijas del Rey Azusa Masaki Jurai y de la Reina Misaki Masaki Jurai. Ella es nieta-hermana de Seto Kamiki Jurai y Utsustumi Kamiki en el lado materno, y por el lado paterno, están Amame Masaki de Jurai y Kazuki Yotsuga. 

Sasami tiene un medio hermano llamado Yosho Masaki Jurai, con el cual comprte el mismo padre, pero diferente madre. Actualmente vive en la Tierra con si padre, su hermano, y nieto-sobrino Tenchi Masaki y el resto de su "familia" extendida. Ella llegó a la Tierra por accidente.

Sasami mantiene un oscuro secreto de su pasado. Siete años antes, durante un ataque a Jurai por parte de Ryōko, Sasami fue herida mortalmente, y se creyó que ella moría en ese día. Ahora ella es una copia de la Sasami real. La verdad es que Sasami sobrevivió a sus heridas cuando Tsunami-kami-sama, en la forma de Tsunami-no-ki, se asimiló con ella. Él absorbió y re-creó el cuerpo de Sasami para cuidar sus heridas. En efecto, Tsunami-kami-sama tenía el propósito de unir su espíritu al de Sasami. Esto aporta a la madurez de ella en la serie. 

Esto además entrega muchos poderes que en las otras series no posee. Ella comanda la nave más poderosa en la existencia Tsuname-fune y puede viajar al sub-espacio cuando es necesario. Además, está enlazada a cada nave de Jurai y sus dueños, además de sentir su localización y estado.

Especial de Mihoshi 
En este re-make, Sasami aparece como su auto-OVA, pero en la historia se cuenta que ella ocupa el rol de una Cadete de la Policía Gálactica, y su identidad secreta es Pretty Sammy, junto su mascota Ryo-Ōki.

El Universo de Tenchi 
La primera serie de televisión, Sasami aún es la hermana de Ayeka y la princesa de Jurai, pero no se menciona a sus padres y no hay relación directa entre Yosho y Tenchi. Sasami es un poco más inmadura. Ella es un poco más feliz, con un look más inocente y sin poderes especiales. Ella hizo su propia nave, pero desafortunadamente fue destruida en su estadía en la Tierra. Ella es una experta jugadora de videojuegos, especialmente en los juegos de peleas, y toma al resucitado guerrero Azaka como su pupilo.

Tenchi Muyō in Love 1 & 2 
En estas dos películas son tomadas como la continuidad del Universo de Tenchi. Así, se mantiene la personalidad de Sasami. Por desgracia, ella tiene menos tiempo en pantalla que los otros personajes. Un apartado en el manga, muestra a Sasami fuera de pantalla e introduce el personaje de Tsunami-kami-sama, lo cual es considerado no oficial.

Tenchi en Tokio 
Como la mayoría de los personajes, la personalidad de Sasami se vuelve más agresiva que antes, esto se debe a la edad estimada (joven, adolescente). Se vuelve amiga de Yugi, antes de que Yugi descubriera su verdadera naturaleza, manteniendo la amistad hasta el final de la serie.

Pretty Sammy/Magical Project S 
El OVA y las versiones de televisión de Pretty Sammu, tienen a una Sasami re-dibujada. Ahora ella es Sasami Kawai, hija de un dueño de tienda musical, con una carrera frustrada de cantante, llamado Chihiro Kawai, y es hermano de Tenchi Kawai en la historia del OVA. Ayeka no es su hermana en Pretty Sammy. Una chica ordinaria, Sasami fue concedida con poderes mágicos por Tsunami. Su archienemigo es Pixy Misa, que es la mejor amiga de Sasami. Pretty Sammy fue una serie creada como parodia al género de Chicas Mágicas (o Magical Girls)

Mangas 
Las dos series de manga fueron creadas por Hitohi Okuda. Basado en los OVAs y escritos hasta el episodio 13.5. Sasami se muestra más abierta las relaciones con Tsunami-kami-sama. En el manga y el animé, Sasami es la única chica que le dice "Te Amo" a Tenchi. La edad de Sasami es de 709 años (Volumen 5)

Curiosidades 
 Ella aparece como cameo en el episodio 16 de Hyper Police

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción
Princesas ficticias